Скорость:

 Скорость — векторная величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения.
 Скорость (в технике) — степень изменения крутящего момента, скорости и направления движения, передаваемых от двигателя к колесу (рабочему органу), посредством изменения характеристик трансмиссии (например посредством изменения передаточного числа).
 Скорость — вид скалолазания.
 Скорость — русская калька с  — то же, что спид, спидуха — сленговое наименование вида психостимулирующих амфетаминов.
 Скорость — наименование советского ракетного комплекса 15П666 с ракетой средней дальности.

Фильмы 
 Скорость — фильм (СССР), 1983.
 Скорость — фильм (США), 1994.
 Скорость 2: Контроль над круизом — фильм (США), 1997.

См. также 
 Скорость хода
 Энергия (значения)